Hicksville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hicksville (New York)
Hicksville (Ohio)